Tethystola är ett släkte av skalbaggar. Tethystola ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Tethystola